Ricardo Caballero puede referirse a:

 Ricardo Caballero (1876-1963), político argentino;
 Ricardo J. Caballero (n. 1959), economista chileno.